Вяйне Маркканен — фінський стрілець, олімпійський чемпіон-1964.
 Еро Маркканен — фінський футболіст.
 Лаурі Маркканен (* 1997) — фінський баскетболіст, гравець команди НБА «Юта Джаз».
 Матті Маркканен — фінський гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор-1908.
 Юссі Маркканен — фінський професійний хокейний воротар, виступає за швейцарський ХК «Цуґ».